(1143) Одиссей () — довольно крупный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Астероид был открыт 29 сентября 1949 года немецким астрономом Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг в Германии и назван в честь царя Итаки Одиссея, одного из ключевых персонажей древнегреческих поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Как и любой троянский астероид Юпитера (1143), Одиссей находится на очень стабильной орбите — максимальное сближение с крупной планетой будет лишь 4 мая 2083 года, когда астероид подойдёт к Марсу на 3,104 а. е. или 464,4 млн км.

Астероид (1143) Одиссей является очень крупный троянцем, имеющим в диаметре свыше 125 км. По этому показателю он занимает восьмое место среди всех известных троянских астероидов Юпитера.

См. также 
 Список астероидов (1101—1200)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)
 (5254) Улисс — другой астероид, также названный в честь Одиссея

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Названия астероидов из древнегреческой мифологии
Объекты, названные в честь литературных героев